Itacaruaré puede referirse a:

 Itacaruaré, localidad y municipio de la Provincia de Misiones, Argentina;
 el arroyo Itacaruaré, curso de agua de la Provincia de Misiones, Argentina.